Geophilus — род губоногих многоножек из семейства Geophilidae.

Описание 
Имеют желтоватую окраску, 47—67 пар ног. Усики менее чем в четыре раза длиннее головы.

Классификация и распространение 
Распространены всесветно. Более 100 видов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 =
 
 
 
 
 
 
 Другие виды

Генетика 
Кариотип изучен у вида Geophilus linearis, хромосомный набор у которого состоит из 8 пар хромосом.

Палеонтология 
В ископаемом состоянии известны три вида Geophilus brevicaudatus, Geophilus crassicornis и Geophilus filiformis из Балтийского янтаря.

Примечания

Литература 
 Chamberlin, R. V. (1920). The Myriopoda of the Australian region. Bulletin of the Museum of Comparative Zoology at Harvard College 64(1): 1-269.

Ссылки 
  Geophilus — Catalog of Life
 Geophilus — Biolib.cz
 Geophilus — Faunaeur.org

Губоногие
Роды многоножек